Керни́цький — українське прізвище. Відомі люди:

 Керницький Іван:
 Керницький Іван (1921—1947) — діяч ОУН.
 Керницький Іван Михайлович (1909—1979) — український мовознавець.
 Керницький Іван Степанович (1913—1984) — український письменник, фейлетоніст і гуморист.
 Керницький Мар'ян (1864–1945) — український актор.
 Керницький Михайло (1896–1979) — український краєзнавець, вчитель історії, громадський та політичний діяч.
 Керницький Рафаїл Владислав (1912–1995) — римо-католицький єпископ-помічник львівський.
 Керницький Сергій Володимирович (1978—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.

Українські прізвища